Michel Jourdain ist der Name folgender Personen:

* Michel Jourdain senior (* 1947), mexikanischer Rennfahrer
 Michel Jourdain junior (* 1976), mexikanischer Rennfahrer